

Aziende 
 Pasta Berruto – azienda italiana produttrice di pasta secca

Persone 
 Gaetano Berruto – linguista italiano
 Mauro Berruto – allenatore di pallavolo italiano